Nuottasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Notholmen (ö i Finland, Nyland, lat 60,14, long 25,03),  (3 ha)
2. Nuottasaari (ö i Nyland, Helsingfors, lat 60,22, long 23,76),  (1 ha)
3. Nuottasaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa),  (4 ha)
4. Nuottasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 60,78, long 27,91),  (3 ha)
5. Nuottasaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,25, long 28,08),  (2 ha)
6. Nuottasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,11, long 28,21),  (1 ha)
7. Nuottasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,25, long 28,06),  (1 ha)
8. Nuottasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,06, long 28,15),  (5 ha)
9. Nuottasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,20, long 28,23),  (3 ha)
10. Nuottasaari (ö i Saarijärvi, Pekkanen),  (0 ha)
11. Nuottasaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,05, long 28,73),  (0 ha)
12. Nuottasaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,94, long 28,95),  (0 ha)
13. Nuottasaari (ö i Mellersta Finland, Keuruu),  (1 ha)
14. Nuottasaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,45, long 26,71),  (1 ha)
15. Nuottasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,25, long 27,70),  (1 ha)
16. Nuottasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,41, long 27,56),  (1 ha)
17. Nuottasaari (ö i Nyland, Helsingfors, lat 60,26, long 23,97),  (1 ha)
18. Nuottasaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,99, long 26,63),  (1 ha)
19. Nuottasaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,88, long 26,35),  (1 ha)
20. Nuottasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,98, long 27,68),  (1 ha)
21. Nuottasaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,06, long 27,61),  (2 ha)
22. Nuottasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,61, long 27,84),  (1 ha)
23. Nuottasaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 61,76, long 28,11),  (1 ha)
24. Nuottasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,69, long 28,42),  (3 ha)
25. Nuottasaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,59, long 26,57),  (1 ha)
26. Nuottasaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,67, long 26,77),  (1 ha)
27. Nuottasaari (ö i Satakunta, Björneborg, lat 61,22, long 22,63),  (2 ha)
28. Nuottasaari (ö i Viitasaari, Hännilänsalmi),  (1 ha)
29. Nuottasaaret,  (2 ha)
 Nuottasaari, Uleåborg, ett område i Uleåborg med hamn- och industrianläggningar

Robotskapade Finlandförgreningar